Homebrew:

 Homebrew у відеоіграх — ігри та інше програмне забезпечення для гральних консолей
 Homebrew — система керування пакунками для Mac OS X
 Homebrew Computer Club — клуб ентузіастів-комп'ютерників у Силіконовій долині, у 1975—1977 роках

 «Homebrew» — альбом Нене Черрі
 «Homebrew» — альбом Стіва Гау
 «Homebrew» — сингл 311